Соляно́й переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Соляной переулок — улица в городе Орле.
 Соляной переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Соляной переулок — улица в Томске.

Украина 
 в Одессе:
 Первый Соляной переулок.
 Второй Соляной переулок.
 Третий Соляной переулок.
 Четвёртый Соляной переулок.
 Пятый Соляной переулок.
 Шестой Соляной переулок.
 Седьмой Соляной переулок.

См. также 
 Переулок Соляной спуск в Ростове-на-Дону;
 Соляная улица;
 Соляная площадь.